Натуральне число 482
 482 рік до нашої ери
 482 рік нашої ери